Ли Джэмён (; ) — политик, государственный служащий Республики Корея, председатель либеральной «Демократической партии», член Национального собрания Республики Корея, публицист и адвокат в области защиты гражданских прав. С 2010 по 2018 год занимал пост мэра города Соннам, а 2018 по 2021 — губернатора провинции Кёнгидо. Кандидат на должность президента Республики Корея на выборах 2022 года от «Демократической партии». 

Встал на путь защиты гражданских прав, будучи вдохновлён Но Му Хёном, впоследствии избранным президентом Республики Корея. Несмотря на то, что политический путь Ли Джэмёна на начальном этапе был омрачён поражениями на выборах мэра города Соннам в 2006 году и выборах в Национальное собрание страны в 2008 году, он проявил определённую стойкость и выиграл очередные выборы на пост градоначальника Соннама в 2010, а по окончании первого срока был успешно переизбран в 2014 году. Мэром Соннама Ли прослужил до 15 марта 2018 года, вплоть до своей победы на выборах губернатора провинции Кёнгидо. 25 октября 2021 года Ли Джэмён подал в отставку с поста главы региона для участия в выборах президента Республики Корея.

Биография

Ранние годы  

Родился Ли Джэмён в 1964 году в городе Андон в провинции Кёнсан-Пукто пятым из семерых детей в семье. В характеристике успешного выпускника начальной школы отмечены положительная настойчивость, порой переходящая в упрямство и хорошая успеваемость. Вместе с тем в коллективных играх с одноклассниками будущий политик часто проявлял определённую удаль и даже смелость, которая не осталась незамеченной его окружением в те годы. Сам Ли как-то рассказал, что в дождливые или снежные дни мог пренебречь школьными занятиями, «потому что иначе ему пришлось бы 5 километров до школы бежать между струйками».

В 1970-ые годы система образования в Южной Корее покрывала в обязательном порядке только программу начальной школы – до 5 класса включительно. По собственным воспоминаниям Ли Джэмёна в 5 классе школы он не мог вместе с классом путешествовать и ездить на экскурсии, потому что родился в бедной крестьянской семье. Учитель взял шефство над мальчиком и убедил Ли в том, что надо правильно расставлять акценты и тратить время на действительно важные вещи. Из-за материальных трудностей, которые испытывала семья, ему были недоступны бумага для рисования и мелки, в то время когда его друзья участвовали в конкурсах рисунка, он мыл школьные санузлы.

Ко всему прочему его отец, надеясь на удачу и быстрое обогащение, растратил деньги в азартных играх и семья была вынуждена покинуть родной Андон и переехать в Соннам после того как Ли окончил начальную школу.

Детский труд 
В раннем подростковом возрасте Ли начал работать на заводе в Соннаме. Соннам – один и индустриальных узлов, созданных при власти Пак Чон Хи для вывода производства за пределы столицы – Сеула. В то же время Соннам был популярен в основном у низших слоёв общества, которые переезжали сюда вынужденно. 

Как и другие дети из бедных семей, находящихся на грани, Ли вместо школы поступил на работу на фабрику по производству бижутерии. Однако, через некоторое время эта фабрика обанкротилась, не выплатив зарплату, а Ли пошёл работать на предприятие «Резиновые изделия Донгма», которое оказалось более стабильным. Формально юный рабочий не дорос до возраста, с которого разрешено работать по найму в Южной Корее, а потому ему пришлось работать под разными вымышленными псевдонимами. Как бы то ни было, первый инцидент, в результате которого будущий политик серьёзно повредил палец, случился именно на «Резиновых изделиях Донгма».

После данного несчастного случая Ли покинул упомянутое предприятие и устроился в «Дэянг Индастри». Здесь с ним случился второй несчастный случай, прессом он сломал запястье в области сустава. Производственные травмы в то время не были чем-то из ряда вон выходящим, случались с завидной периодичностью, и Ли продолжил работать, даже не обратившись за медицинской помощью. Ему было всего 16 лет, когда проблемы, вызванные травмами, дали знать о себе во всей полноте: повреждённые кости руки не успевали развиваться синхронно со всем костно-мышечным аппаратом, так как перелом пришёлся на зону роста сустава. В конечном итоге Ли был признан негодным к военной службе.

Во время работы в «Дэянг Индастри» Ли состоял в группе учащейся молодёжи, примерившей на себя школьную униформу в стремлении к образованию. Впоследствии он был зачислен в частную академию, где его поддержал один из преподавателей, который стал бесплатно учить студента, заявившего, что у него нет возможности оплачивать учёбу. В 1978 году Ли успешно сдал вступительные экзамены в старшие классы и получил диплом средней школы. Спустя два года, в 1980-ом, он поступил в университет и получил аттестат о полном среднем образовании.

Адвокат по защите гражданских прав 
Самообразованием Ли доcтиг уровня знаний выпускника полной средней школы и был принят в Университет Чунан. 

В 1981 году в Республике Корее была проведена реформа системы приёма в ВУЗы: поступление начало производиться по итогам конкурса аттестатов, а абитуриенты, не имевшие аттестатов о полном среднем образовании, имели возможность сдать вступительные экзамены и по их результатам претендовать на место за студенческой партой и финансирование учёбы. В июле 1981 года Ли Джэмён уволился с завода и сосредоточился на учебе. В конце концов, он не только поступил в университет Чунан в 82-м году, но и заслужил стипендию 200 000 вон.

После окончания университета в 1986 году, он сдал экзамен на лицензию юриста и поступил в Научно-исследовательский юридический институт. Ли занял жёсткую антивластную позицию против режима генерала Чон Ду Хвана, пришедшего к власти путём переворота в 1980 году и сверженного в результате демократических волнений 1987 года.

Во время обучения в Научно-исследовательском юридическом институте Ли довелось посещать лекции адвоката Но Му Хёна – будущего президента страны. Молодой человек, который прежде сомневался в правильности своего пути, выбирал между профессиями адвоката и прокурора, был настолько впечатлён лекциями Но, что решил стать адвокатом в области гражданских и трудовых прав и впоследствии начал практику в Соннаме. В этом качестве он вошёл в число последователей президентов Но Му Хёна (2003-2008) и Мун Чжэ Ина (2017-2022).

После открытия своей юридической конторы Ли плотно работал с главами консультационных центров по трудовым отношениям в Инчхоне и Кванджу с целью привлечь их в движение «Адвокаты за демократическое общество», главным образом для активизации защиты трудовых и общегражданских прав. В 1995 году он также запустил народное движение «Ассоциация граждан Соннама». Впоследствии он довёл до прямых обвинений в необоснованном предоставлении различного рода льгот и преференций ряду компаний, положивших глаз на земли в районах Бундан, Бэкгун и Чончжа города Соннам, и получил широкую известность как адвокат и общественный деятель. 

Тем временем в Соннаме закрылись две центральных больницы. Ли активно включился в работу в качестве представителя «Комитета за учреждение Муниципальной больницы Соннама» и вместе с другими жителями города боролся за создание нового лечебного центра. Однако, городской совет, контролируемый консервативной «Партией великой страны», отклонил инициативу горожан. Ли вынес протест в городской совет, стремясь опротестовать решение, опираясь на нарушение специальных прав граждан. Как бы то ни было, но он осознал, что изменить общество через общественные движения невозможно, для этого надо идти в политику.

Политическая карьера 
23 августа 2005 года Ли Джэмён вступил в ряды ставшей впоследствии правящей партии «Уридан» – предтечи «Демократической партии» и выставил свою кандидатуру на пост мэра Соннама. В попытках избраться членом городского совета и стать мэром города в 2006 году он набрал 23,75% из-за неоднозначного общественного мнения в отношении партии «Уридан» и политики, проводимой администрацией президента Но. 

В 2007 году в преддверии выборов президента Ли Джэмён принял на себя обязанности заместителя главы предвыборного штаба кандидата от «Объединённой новой демократической партии» Чон До Ёна. 

В 2008 году во время общенациональных выборов Ли Джэмён сразился с Чо Сун Чжуном за место мэра города Соннама, но проиграл в первом туре. Однако и во втором туре Ли проиграл сопернику по разным причинам, набрав 33,23% голосов. Выборы состоялись сразу после инаугурации консервативного президента Ли Мен Бака, а район Пундан, от которого был выдвинут Ли, традиционно является вотчиной консерваторов. 

После поражений на выборах, Ли занял пост заместителя пресс-секретаря «Демократической партии» по приглашению её лидера – Чон Се Гюна, который впоследствии стал спикером Национальной Ассамблеи, а затем и премьер-министром Республики Корея.

Мэр Соннама 
Ли Джэмён заработал свою политическую репутацию на посту мэра города Соннам. Будучи градоначальником, он стал известен благодаря созданию в Соннаме программы социальной поддержки, поддерживающей пожилых людей и молодёжь. Впоследствии программа была широко признана как одна из самых всеобъемлющих в стране.

В своей инаугурационной речи мэра Соннама он произнёс следующие слова: «Шаг к новому Соннаму будет непростым. Мы должны двигаться непрестанно, поддерживать друг друга и с улыбкой делать каждый новый шаг, шаг за шагом. Мы можем это сделать. Соннам – город, в котором полноправными хозяевами являются его жители, мы вместе сделаем Соннам территорией счастья и равных возможностей».

Ли удалось радикально улучшить финансовое положение города. Практически сразу после избрания в 2010 году он анонсировал на первой же пресс-конференции и позже ввёл мораторий на срочное погашение городом долгов за развитие технологической долины в районе Пангё. Речь шла о сумме в 520 миллиардов вон, которую город задолжал в основном Министерству земли, инфраструктуры и транспорта. Министерство попыталось раскачать ситуацию, однако Ли реализовал новый подход, сам придавая делу самую широкую огласку и используя при этом новые инструменты – Twitter и Facebook. В соцсетях мэр не стесняясь высказывал своё мнение по актуальным вопросам. Одним из новшеств, введённых им на посту, стала установка видеонаблюдения в здании администрации города, дабы избежать обвинений в коррупции, пресечь слухи о том, что «кое-кто заносит в мэрию мешки денег». Особое место в политике градоначальника Ли Джэмён занимала социальная сфера, одним из первых шагов мэра стала реконструкция и модернизация Центральной городской больницы, а с 2011 года школьники Соннама обеспечиваются форменной одеждой за счёт города. Любые задержки или неисполнение решений администрации города в социальной сфере немедленно рассматривались с привлечением виновных к ответственности. Что же касается моратория на 520 миллиардов вон, то перед завершением своего первого срока Ли анонсировал его снятие. В то время как кто-то поддерживал Ли в этом, критики обвинили его в политическом трюкачестве: они назвали введение моратория необязательным, поскольку город и не был обязан выплачивать деньги немедленно, а большая часть долгов может быть легко покрыта при существенном 2,5-кратном росте муниципальных доходов.

В то же самое время мэр Соннама использовал сбережённые средства на расширение социальных программ, таких как обеспечение базового дохода для молодых, бесплатной школьной формы и обеспечение поддержки рожениц. Эти программы позже легли в фундамент политических принципов Ли Джэмёна, направленных на всеобщую поддержку для всех слоёв населения. 

Ко всему прочему, он объявил о решении запретить употребление собачьего мяса и закрытии торговых рядов с собачьими бойнями на рынке Моран. Собачьи бойни долгое время являлись предметом для горячих споров, в которых с одной стороны звучали соображения морального толка, идеи о защите животных и о вреде, наносимом бойнями окружающей среде, а с другой стороны оппоненты требовали подумать о выживании ферм, выращивающих собак на убой, и о том, что результатом закрытия станет потеря множеством людей бизнеса и работы. Бесконечная дискуссия, не приводящая к разрешению проблемы была определённой головной болью для правительства города. В 2016 году, как борец за права животных, Ли выступил с предложением подписать соглашение с владельцами торговых точек, согласно которому на рынке будет запрещена торговля и забой собак. В случае согласия город окажет бывшим владельцам таких точек помощь в переходе в другие виды бизнеса. 

На волне широкой поддержки Ли Джэмён был успешно переизбран и прослужил мэром Соннама до 2018 года.

Президентская кампания 2017 года 
Будучи ещё мэром Соннама, Ли Джэмён заявил об участии в президентских выборах после того, как в результате импичмента из-за обвинений в коррупции с поста президента была смещена Пак Кын Хе. Однако в партийных праймериз уступил место Мун Чжэ Ину, на тот момент – председателю «Демократической партии».

Как бы то ни было, Ли Джэмён был признан одним из трёх важнейших кандидатов от партии на выборах всех уровней, поскольку оказался на третьем месте после председателя Мун Чжэ Ина и губернатора провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжуна. Таким образом, Ли стал признанным политиком прогрессивных взглядов в стане «Демократической партии».

Губернатор провинции Кёнгидо 

Неудачу на президентских выборах Ли возместил победой на губернаторских, став главой провинции Кёнгидо, охватывающей большую часть Сеульской агломерации и имеющей население свыше 13 млн человек.

В финальном туре Ли Джэмён набрал 56,40 % голосов, опередив кандидата от партии «Свободная Корея» Нам Кён Пиля, набравшего 35,51 % голосов, и стал губернатором Кёнгидо от «Демократической партии», впервые за последние 20 лет после Лим Чан Ёля.

Губернатор Ли заслужил громкое признание за принятые им меры по противостоянию пандемии COVID-19.

В марте 2020 года, когда по стране началась первая ковидная волна, идущая из очага адептов сектантской Церкви Христа Шинчёнджи. Основатель секты не только сопротивлялся сдаче тестов на коронавирусную инфекцию, но и отказывался предоставлять информацию для установления путей и цепочек заражения. И тогда Ли лично посетил его резиденцию в Кёнгидо. Губернатор убедительно предупредил упрямого деятеля о возможных законных последствиях его необдуманного поведения и проповедник сдался.

Помимо этого им был анонсирован особый указ об обязательном тестировании на COVID-19 иностранных рабочих на территории провинции. Сеул успел также заявить о введении данной нормы, однако под давлением заявлений о дискриминации придал обязательности рекомендательный характер. Тем не менее, особый указ губернатора помог выявить среди 340 000 гастарбайтеров 329 случаев заражения.

В феврале 2021 года, через год после того, как было проведено первое совещание Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и мерам безопасности для борьбы с пандемией COVID-19, выяснилось, что Ли присутствовал на трёх из этих совещаний, что значительно ниже среднего числа посещений среди других губернаторов. В ответ на критику, вытекающую из этого, Ли сказал в апреле, что он эффективно использовал своё время для решения более важных вопросов. Чон Се Гюн публично поделился своим разочарованием по поводу того, что Ли не сделал бы такого заявления, если бы он был хорошо осведомлён об усилиях правительства по заражению вирусом и вакцинации населения. 

В 2021 году Ли Джэмён проявляет некое несогласие с линией правительства страны в вопросах планирования борьбы с коронавирусом в части распределения соответствующих фондов в подушевом разрезе на каждого жителя вверенной ему провинции Кёнгидо. Отдельным предметом для гордости Ли является то, как он успешно выполняет все порученные ему правительственные проекты. Он часто говорит, что «на службе народу выполнил 95% данных обещаний» и «даже если мне приходится переживать опыт политических поражений, я верю в общий интеллект народа и продвигаюсь вперёд настолько правильно, насколько это ведёт к правильным результатам. Это мой стиль».

Президентская кампания 2022 года 
Ли анонсировал своё участие в выборах президента в июле 2021 года, выделив при этом политику гарантий равных возможностей для всех жителей и усиления позиций Кореи на международной арене как страны, обеспечивающей общие ценности для глобального сообщества. «Мы живём в эпоху великих изменений», – заявил Ли во время выступления по телевидению сразу после обнародования заявки на участие в выборах. «Моей первой целью, если я буду избран президентом, стало бы продвижение Кореи на лидирующую позицию в борьбе с изменениями климата, глобальной пандемией и в опережающей технологической революции. Моей второй целью стала бы поддержка нации в достижении экономического роста в это время великого противостояния. Когда эти цели станут политикой во имя повышения благосостояния и благополучия людей, это не будет означать левого или правого уклона, это нивелирует любые идеологические разногласия. Я готов практиковать, что угодно, и всё, что надо, если это будет определять лучшие условия жизни людей».

10 октября 2021 года Ли Джэмён официально обрёл статус кандидата на пост президента от «Демократической партии». Он выиграл партийные праймериз большинством голосов. В своей победной речи он выразил свои амбиции к созданию новой Республики Корея через реформы и конкретные свершения.

По результатам голосования 9 марта получил поддержку 47,83% избирателей, заняв второе место.

Довыборы 2022 года в парламент 
7 мая 2022 года Ли выдвинул свою кандидатуру от округа Кэянгу в Инчхоне на дополнительных выборах в парламент страны, которые прошли 1 июня этого же года. Одержал победу, получив поддержку 55,24% избирателей.

Лидер демократов 
28 августа 2022 года возглавил «Демократическую партию», получив поддержку 77,77 % однопартийцев.

Преследование после президентских выборов 2022 года 
Ли Джэ Мён с конца 2022 года находится в центре расследования о корпоративных пожертвованиях и услугах, когда он был мэром Соннама, а также пожертвований городской футбольной команде. 10 января 2023 года он по своей воле посетил прокуратуру, где был впервые допрошен в качестве подозреваемого по делу. Однако оппозиция утверждает, что это политическое преследование, которое связано с тем, что правительство Юн Сок Ёля пытается отвлечь внимание от своих неудач за время пребывания у власти. Это также стало первым случаем, когда лидер оппозиции был доставлен на допрос по уголовному делу после перехода Республики Кореи к демократии.

16 февраля прокуратура Центрального округа Сеула заявила, что запросила у суда ордер на арест Ли Джэ Мёна. 27 февраля состоялось заседание Национального собрания, на котором рассматривался вопрос о снятии парламентского иммунитета с Ли Джэ Мёна. В результате 139 депутатов одобрили арест Ли, 138 отклонили его, 9 воздержались, а 11 голосов были признаны недействительными. Так как для ареста требовалось согласие не менее 149 парламентариев, запрос был отклонён.

Критика 
В отличие от большинства южнокорейских либералов, Ли Джэ Мён часто благосклонно отзывается о бывшем диктаторе Пак Чон Хи.

Также положительно он оценил экономические показатели автократа Чон Ду Хвана, что подверглось резкой критике со стороны либерального лагеря Кореи. Сим Сан Чжон из «Партии справедливости» раскритиковала высказывания Ли Джэ Мёна, заявив: «Кажется, вы стали кандидатом в президенты от „Силы народа“, пытаясь выделиться на фоне правительства Мун Чжэ Ина», а кандидат в президенты от самой «Силы народа» Юн Сок Ёль саркастически отметил: «Ты можешь быть кандидатом в президенты от нашей партии». В редакционной статье для Hankyoreh южнокорейский левоцентристский либеральный журналист, который в прошлом критиковал диктатуру, подверг резкой критике Ли Джэ Мёна за то, что он забыл свои (либеральные) ценности, в попытке завоевать голоса консервативных избирателей.

Примечания 

Мэры городов Республики Корея
Политики Кореи